Forssmann oder Forßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Forßmann (1904–1979), deutscher Mediziner (Urologe und Chirurg) und Nobelpreisträger
 Wolf-Georg Forssmann (* 1939), deutscher Mediziner